HMS Ark Royal  je dnes již tradičním jménem britských válečných lodí, první z nich byla zařazena do služby již roku 1587. K nejznámějším patří trojice letadlových lodí, postupně postavených a zařazených do služby v britském Royal Navy během XX. století:

 Ark Royal – vlajková loď anglické floty, která se střetla se španělskou Armadou
 HMS Ark Royal – nosič hydroplánů z první světové války
 HMS Ark Royal (91) – letadlová loď potopená za druhé světové války
 HMS Ark Royal (R09) – letadlová loď třídy Audacious z roku 1950, vyřazená 1978
 HMS Ark Royal (R07) – letadlová loď třídy Invincible z roku 1981, vyřazená 2011

Externí odkazy